John Page
John Page (1743–1808) Virginia állam 13. kormányzója
John Page (1787–1865) New Hampshire-i szenátor, New Hampshire állam 17. kormányzója
John Page kanadai pilóta az első világháborúban

hasonló néven
John Paget (1808–1892), vagy Paget János, mezőgazdász, író